Hennersdorf peut faire référence à :
 Hennersdorf, commune autrichienne du district de Mödling, en Basse-Autriche ;

 Hennersdorf, nom allemand de la commune tchèque de Dolní Branná ;
 Hennersdorf, nom allemand de la commune tchèque de Dubnice ;
 Hennersdorf, nom allemand de la commune tchèque de Jindřichov ;

 Hennersdorf, nom allemand du village polonais de Chroślice ;
 Hennersdorf, nom allemand du village polonais de Jędrzychowice ;
 Hennersdorf, nom allemand du village polonais d'Osiek ;
 Hennersdorf, nom allemand du village polonais de Popielówek ;
 Hennersdorf, nom allemand du village polonais de Sidzina ;
 Hennersdorf, nom allemand du village polonais de Tuszyn ;
 Hennersdorf, nom allemand du village polonais de Woskowice Górne.